Саке:

 Саке — один из традиционных японских алкогольных напитков.
 Саке — конголезский город в провинции Северное Киву.